Une abbaye est un monastère ou un couvent catholique placé sous la direction d'un abbé.

Dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne, en Suisse, une abbaye est aussi une corporation ou une association de tir sportif, également une fête organisée à l'origine par cette société.

Toponyme 

 L’Abbaye, une commune suisse du canton de Vaud, autrefois siège d'un monastère disparu : l'abbaye du lac de Joux avec lequel il ne faut pas la confondre ;
 L’Abbaye, ancienne commune française d’Ille-et-Vilaine, aujourd’hui intégrée à Dol-de-Bretagne ;
 L’Abbaye, ancienne commune française du Lot, aujourd’hui intégrée à Léobard ;
 L’Abbaye, dépendant de la commune de Méolans-Revel, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 L’Abbaye, dépendant de la commune de Livry-Gargan, dans la Seine-Saint-Denis ;
 L’Abbaye, dépendant de la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, en Ille-et-Vilaine ;

toponymes composés
 Abbaye-Mare, dépendant de la commune de Vaudelnay ;
 Plancy-l'Abbaye, voir aussi plus anciennement L'Abbaye-sous-Plancy ;
 Thieulloy-l'Abbaye ;
 Lonlay-l'Abbaye ;
 Vabres-l'Abbaye ;
 Fontevraud-l'Abbaye ;
 Château-l'Abbaye ;
 Tart-l'Abbaye ;
 Moncetz-l'Abbaye ;
 Orbais-l'Abbaye ;
 Trois-Fontaines-l'Abbaye ;
 Saint-Antoine-l'Abbaye ;
 Mazan-l'Abbaye ;
 Signy-l'Abbaye ;
 Forest-l'Abbaye ;
 Saint-Seine-l'Abbaye ;
 Bénévent-l'Abbaye ;
 Sorde-l'Abbaye ;
 Saint-Laurent-l'Abbaye ;
 Monceaux-l'Abbaye ;
 Ressons-l'Abbaye ;
 Bersillies-l'Abbaye ;
 Ouville-l'Abbaye ;
 Saint-Victor-l'Abbaye ;
 Longwé-l'Abbaye ;
 Bourg-l'Abbaye ;
 Theuley-l'Abbaye ;
 Noron-l'Abbaye ;
 Cerisy-l'Abbaye.

Voir également 
 Jardin de l'abbaye de Vierzon, un jardin public emménagé en 1932
 Grand Ru de l'Abbaye, cours d'eau qui coule dans le département de Seine-et-Marne
 Prison de l'Abbaye, prison d’État parisienne construite en 1522 et démolie en 1854
 L'Abbaye, une ancienne gare de la Ligne des Coquetiers, devenue en 2006 une station de la ligne 4 du tramway d'Île-de-France
 
 

Homonymie de toponyme